

Diritto
 Fusione – in diritto amministrativo, l'unione fra due o più comuni contigui
 Fusione – nel diritto amministrativo italiano, l'unione fra due o più comuni contigui
 Fusione – in diritto commerciale ed economia, l'unione di due o più società

Fisica
 Fusione – la transizione di fase dallo stato solido allo stato liquido. La temperatura alla quale avviene il cambiamento di stato si chiama temperatura di fusione
Fusione nucleare – processo per cui due nuclei atomici si uniscono e creano un nucleo con numero atomico maggiore
Fusione nucleare fredda – nome generico attribuito a presunte reazioni di natura nucleare

Genetica
 Fusione – in genetica la separazione, indotta per riscaldamento o per via chimica, dei due filamenti appaiati che compongono una catena di DNA o di RNA a doppia elica in due singoli filamenti (detta anche ibridazione)

Ingegneria
 Fusione – in ingegneria, vari processi di produzione industriale che prevedono la formatura di materiale amorfo

Metallurgia
Fusione a cera persa in pieno – in metallurgia e nella scultura, tecnica utilizzata nell'antica Grecia per realizzare statue bronzee di piccole dimensioni

Altro
Fusione – nel manga e anime Dragon Ball l'unione di due persone in una sola

Altri progetti